Huyssen ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Huyssen (* 1942), deutsch-US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 August Huyssen (1824–1903), preußischer Bergbeamter
 Hans Huyssen (* 1964), südafrikanischer und deutscher Komponist
 Heinrich Arnold Huyssen (1779–1870), Industrieller und Bürgermeister von Essen
 Heinrich von Huyssen (1666–1739), deutscher Diplomat und Berater Peter des Großen

Siehe auch:
 Huyssens-Stiftung, ein Krankenhaus in Essen
 Huissen
 Huizen